

Astronomia 
Keeler – cratere lunare
Keeler – cratere su Marte
2261 Keeler – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Keeler – census-designated place della Contea di Inyo, California
Keeler – township della Contea di Van Buren, Michigan

Persone 
Christine Keeler – modella e showgirl britannica
James Edward Keeler – astronomo statunitense
William Henry Keeler – arcivescovo cattolico e cardinale statunitense